Bark kan syfta på:

 Bark – det yttre skiktet på stammar, grenar och rötter hos träd och buskar
 Bark (album) – ett musikalbum av Jefferson Airplane från 1971
 Bark (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bark, Schleswig-Holstein – en kommun i Tyskland
 Barkskepp – ett tre- eller flermastat fartyg vars aktersta mast, mesanmasten, är gaffelriggad och resten av masterna råriggade
 Bark (båt) - en före detta skeppsbåt, slup, som riggats med två settee-segel och användes i marinen för övningar och tävling
 Barkentin – ett åtminstone tremastat fartyg som för råsegel på fockmasten och gaffelsegel på de andra masterna
 Hjärnbark – det yttre skiktet av storhjärnan
 Njurbark – en del av njuren

Se även
 BARK – Sveriges första dator från 1950